Hypobryon är ett släkte av svampar. Hypobryon ingår i klassen Dothideomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hypobryon